Сілецький Василь Іванович (1999—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який загинув під час російського вторгнення в Україну.
 Сілецький Віктор Петрович (1950—2018) — герой України.
 Сілецький Олександр Валентинович ( 1947) — російський та білоруський письменник-фантаст.
 Сілецький Сергій Валерійович ( 1971) — український футболіст.
 Сілецький Степан Іванович — український студентський та громадський діяч. Делегат Української Національної Ради ЗУНР.
 Сілецький Юрій Андрійович ( 14 жовтня 1962) — український геоморфолог, фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Див. також 
 Селецький
Прізвища